Grabarczyk ist der Familienname folgender Personen:

 Cezary Grabarczyk (* 1960), polnischer Politiker (Minister für Infrastruktur)
 Mirosław Grabarczyk (* 1971), polnischer Schachgroßmeister
 Piotr Grabarczyk (* 1982), polnischer Handballspieler